Gresham ist der Familienname folgender Personen:

 Clint Gresham (* 1986), US-amerikanischer Footballspieler
 Diane Guthrie-Gresham (* 1971), jamaikanische Weitspringerin und Siebenkämpferin
 Douglas Gresham (* 1945), britischer Autor und Filmproduzent
 Gloria Gresham (* 1946), US-amerikanische Kostümbildnerin
 James Gresham (1836–1914), britischer Eisenbahningenieur
 Jermaine Gresham (* 1988), US-amerikanischer Footballspieler
 Matt Gresham (* 1988), australischer Musiker
 Robert C. Gresham (1917–2005), US-amerikanischer Regierungsbediensteter
 Thomas Gresham (1519–1579), britischer Ökonom
 Walter Gresham (1841–1920), US-amerikanischer Politiker
 Walter Q. Gresham (1832–1895), US-amerikanischer Politiker
 William Lindsay Gresham (1909–1962), US-amerikanischer Schriftsteller

Gresham ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Gresham (Illinois)
 Gresham (Nebraska), im York County
 Gresham (Oregon), im Multnomah County
 Gresham (Wisconsin), im Shawano County

Siehe auch:
 Gresham College, London
 Gresham & Craven
 Gresham Park
 Grisham